Одиссей — мифологический царь Итаки, главный герой поэмы Гомера «Одиссея», один из главных героев поэмы Гомера «Илиада».

Топоним 
 Одиссей — величайший кратер Тетиса, одного из самых больших спутников планеты Сатурн.

Имя 
 Одиссей Андроутсос (1788—1825) — деятель греческой войны за освобождение, военачальник.
 Одиссей Димитриади (1908—2005) — советский и греческий дирижёр, народный артист СССР.

Произведения 
 «Одиссей» — 12-серийный историко-приключенческий телесериал (производство: Франция, Португалия, Италия), 2013.
 «Одиссей, сын Лаэрта» — роман Генри Лайона Олди.
 «Одиссей покидает Итаку» — цикл фантастических романов Василия Звягинцева.

Другое 
 (1143) Одиссей — довольно крупный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.
 Одиссей — самолёт на солнечных батареях.

См. также 
 Улисс — латинский вариант имени «Одиссей», используемый аналогично описанному выше.
 Одиссея (значения)